

Toponymes 

 Harcourt, commune française du département de l'Eure
 
 Harcourt, paroisse canadienne de la province du Nouveau-Brunswick
 Port Harcourt, ville du Nigeria et un important centre pétrolier
 Thury-Harcourt, bourg situé dans le département du Calvados et la région Normandie
 Canton de Thury-Harcourt, division administrative française du Calvados et de la région Normandie
 Harcourt, ville, du comté de Webster en Iowa, aux États-Unis

Patronyme 

 Famille d'Harcourt, illustre famille normande de noblesse féodale
 Liste des seigneurs d'Harcourt
 Alison Harcourt (née en 1929), mathématicienne et statisticienne australienne
  (1834-1919), chimiste britannique
 Cosette Harcourt (1900-1976), photographe portraitiste française, à l'origine du Studio Harcourt

Divers 
 Studio Harcourt, célèbre atelier de portraits photographiques à Paris au .
 Harcourt, collection de verres de table en cristal signée Baccarat.
  est une maison d'édition fondée en 1919 aux États-Unis et rachetée dans les années 2000 par Houghton Mifflin.

Voir aussi 

Patronyme français
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France